Gia Lâm (Hanoi)
 Gia Lâm (Lâm Đồng)
 Gia Lâm (Ninh Bình)